Cetus – amerykański człon rakiety nośnej
 Cetus (gwiazdozbiór Wieloryba) – gwiazdozbiór równikowy
 Cetus (Ketos) – w mitologii greckiej potwór morski
 USS „Cetus” (AK-77) – okręt US Navy